Anglický název Mount Mitchell má více významů:

 Mount Mitchell (Alberta) – hora v Národním parku Jasper v Kanadě,
 Mount Mitchell – hora v Severní Karolíně, nejvyšší hora Appalačského pohoří a východní části Spojených států,
 Mount Mitchell (Oregon) – hora v Oregonu v USA,
 Mount Mitchell (Washington) – hora ve Washingtonu v USA,
 Mount Mitchell (Austrálie) – hora v Queenslandu v Austrálii.